Die Chirality Medal wird seit 1991 vergeben von der Società Chimica Italiana. Mit diesem Wissenschaftspreis werden international anerkannte Chemiker geehrt, die wichtige und anerkannte Beiträge zum Verständnis der Chiralität geleistet haben. Der Preis wird jährlich verliehen, wobei die Auswahl der Preisträger dem „Chirality Medal Honor Committee“ obliegt, dem die Preisträger der Vorjahre angehören. Die Preisverleihung erfolgt anlässlich der jährlich stattfindenden „International Conference on Chirality“.

Preisträger 
Quellen:

Einzelnachweise 

Medaille
Chemiepreis
Wissenschaftspreis (Italien)
Erstverleihung 1991
Stereochemie